Příjmení Žabotinskij nese více osobností:

 Ari Žabotinskij (1910–1969) – izraelský politik 
 Leonid Žabotinskij (1938–2016) – ruský vzpěrač
 Vladimír Žabotinskij (1880–1940) – židovský aktivista

Ruská příjmení